Термин Паф има више значења.

 Паф, или Пафос, је обални град на југозападу Кипра.
 -{PAF}- () је тромбоцит-активирајући фактор.